André Ferroud (1849-1921), éditeur français ;
 Pierre-Octave Ferroud (1900-1936), compositeur français.